Ла Енсинера има више значења:

 Ла Енсинера (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Енсинера (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Енсинера (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Енсинера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Енсинера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Енсинера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Енсинера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику